Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2017, classée en catégorie ATP 250, se dispute du  au . Grigor Dimitrov remporte l'épreuve du simple, Thanasi Kokkinakis et Jordan Thompson celle du double.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait du Sud-Africain Kevin Anderson. Il est remplacé par Pierre-Hugues Herbert.

Lauréats 
Le Bulgare Grigor Dimitrov remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kei Nishikori (6-2, 2-6, 6-3).

En double, les Australiens Thanasi Kokkinakis et Jordan Thompson décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Gilles Müller et Sam Querrey (7-6, 6-4). Il s'agit de leur  titre respectif dans leur carrière.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2017)
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2017
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017